Но́рдхаузен (нем. Nordhausen) — многозначный термин:

 Нордхаузен — город в восточной Германии, на южном склоне Гарца, в округе Эрфурт.
 Нордхаузен (институт) — советский институт, созданный в 1946 году в одноимённом городе для изучения немецких ракет Фау-2.
 Нордхаузен (район) — район в Германии; входит в федеральную землю Тюрингия.

См. также